Гностики ():
 Гностики — христианская секта в IV веке.
 Гностики — общее условное название ряда многочисленных позднеантичных религиозных течений, отличающихся друг от друга в вероучениях и использовавших мотивы из Ветхого Завета, восточной мифологии и ряда раннехристианских учений.